Michalak – polskie nazwisko. 

Osoby o nazwisku Michalak:
 Michalak, Aldona (ur. 1955) – polska polityk
 Michalak, Andrzej (ur. 1959) – polski kolarz
 Michalak, Andrzej (1973-2010) – polski podoficer
 Michalak, Antoni (1902-1975) – polski malarz
 Michalak, Bartłomiej (ur. 1980) – polski politolog
 Michalak, Dariusz (strona ujednoznaczniająca)
 Michalak, Eugeniusz (1908-1988) – polski kolarz
 Michalak, Frédéric (ur. 1982) – francuski rugbysta
 Michalak, Helena (ur. 1969) – polska policjantka
 Michalak, Henryk (1947-1994) – polski historyk, działacz polityczny
 Michalak, Ireneusz (ur. 1953) – polski polityk
 Michalak, Jerzy (strona ujednoznaczniająca)
 Michalak, Katarzyna (strona ujednoznaczniająca)
 Michalak, Konrad (ur. 1997) – polski piłkarz
 Michalak, Lechosław (ur. 1956) – polski kolarz
 Michalak, Magdalena (ur. 1960) – polska dziennikarka
 Michalak, Manuela (ur. 1974) – polska uczestniczka reality show, prezenterka telewizyjna
 Michalak, Marcin (ur. 1994) – polski zawodnik MMA i Bjj
 Michalak, Marek (ur. 1971) – polski pedagog, działacz społeczny
 Michalak, Marek (ur. 1950) – polski puzonista, muzyk jazzowy, kompozytor
 Michalak, Michał (ur. 1993) – polski koszykarz
 Michalak, Ryszard (ur. 1972) – polski historyk
 Michalak, Stefan (1909-1947) – polski lekarz
 Michalak, Urszula (ur. 1957) – polska siostra zakonna, poetka i eseistka
 Michalak, Zenon (ur. 1956) – polski przedsiębiorca, poseł na sejm